Królewiec (niem. Königsberg in Preußen) – tradycyjna polska nazwa miasta Kaliningrad (ros. Калининград) w dawnych Prusach Wschodnich, obecnie w Rosji
 nazwa miejscowości w Polsce:
 Królewiec – przysiółek wsi Roźnów w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Przeworno
 Królewiec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Mińsk Mazowiecki
 Królewiec – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Smyków
 Królewiec – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Witkowo
 Królewiec – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Miedzichowo
 Królewiec lub Królewiec nad Odrą (niem. Königsberg in der Neumark) – przejściowa polska nazwa miasta Chojna w woj. zachodniopomorskim, pow. gryfińskim
 Królewiec (ukr. Кролевець) – miasto na Ukrainie